Семёновка — село в Кинель-Черкасском районе Самарской области России. Входит в состав сельского поселения Красная Горка.

География 
Село находится в восточной части Самарской области, в пределах Высокого Заволжья, в лесостепной зоне, на берегах реки Сарбай, вблизи места впадения в неё реки Шумарки, на расстоянии примерно 9 километров (по прямой) к северо-западу от села Кинель-Черкассы, административного центра района. Абсолютная высота — 74 метра над уровнем моря.Из истории села Семёновки.

Основание села Семёновка относится к 50-м годам 18 века. В архивном документе записано, что «деревня Семёновка, которая имела второе название Семёновка-Сарбайка, существовала уже в 1765 году, когда проводилось межевание соседних с нею земель». По существующей в народе легенде, название села происходит от имени первого поселенца Семёна. А второе название села указывает на географическое расположение – на реке Сарбай. Село было основано ясачными крестьянами, выходцами из мордвы и чувашей, которые обустраивались вблизи лесов, а нередко в самих лесах, где помимо земледелия можно было заниматься бортничеством и охотой. Ясачные люди — плательщики государственного налога общего характера — ясака, взимавшегося в царской России с народов Поволжья (с 15-16 вв.) и Сибири (с 17 в.). Жители села Семёновка занимались земледелием, охотой, рыболовством, огородничеством, животноводством, ремёслами. Из ремёсел наиболее развиты были производство саней, плотницкое дело и горничное. В ревизской сказке 1811 года значится 314 крестьян мужского пола. В том же документе записаны фамилии сложившихся родовых крестьянских семей, положивших начало многим поколениям семёновцев. Их фамилии вы видите на слайде. Среди них названы Ильины, Харитоновы, Степановы, Андреевы, Васильевы, Ивановы, Тимофеевы. В 1888 году стараниями бывшего приходского священника Иона Тихонравова была открыта церковно-приходская школа при Семёновской церкви. К началу 20 века численность населения Семёновки значительно возросла, на 1901 год насчитывалось 2384 человека. В селе имелись: церковь, церковно-приходская школа, 2 водяных мельницы и одна ветряная, 3 общественных хлебных магазина, 2 торговые лавки, одна казенная винная лавка. Во время империалистической войны (1914-1917гг.) многие крестьяне ушли на войну. Октябрьская революция 1917 года в корне изменила их устои. В Семёновке было образовано 2 сельских Совета, а в 1928 году они были объединены в один. В годы НЭПа (1924-1925гг.) (новая экон.политика) крестьяне стали объединяться в десятидворки. В 1926 году была образована артель по совместной обработке земли. В 1929 году было образовано коллективное хозяйство «Пламя Октября». В него вошли Семёновка и поселок Снички. Председателем избрали местного жителя Егора Анисимовича Долгова. В 1931 году произошло укрупнение хозяйства. В него вошли села: В.Шумарка, Капитоновка, поселки Красная Глинка, Мамаевка, но колхоз-«гигант» просуществовал недолго. В 1950 году семёновские колхозы «Пламя Октября» и «Парижская коммуна» объединились в один – колхоз имени Куйбышева. В 1964 году в связи с укрупнением Кинель-Черкасского района колхоз был переименован в к-з «Дружба». В предвоенные годы колхозы имели орошаемые участки, сады, пасеки, кролиководческие фермы. Война нарушила мирные планы сельчан. Почти из каждого дома на фронт ушли мужчины (более 400 человек), 239 не вернулись с полей сражений. Огромные трудности обрушались на сельчан. Наравне со взрослыми в колхозе трудились подростки. Постепенно жизнь налаживалась, улучшалось экономическое состояние. С 1960 года началось интенсивное жилищное строительство. В домах колхозников появились телевизоры, стиральные машины, мотоциклы, а позднее–автомобили. В это время были построены школа, Дом культуры, детский сад, магазин, медпункт, механические мастерские, животноводческие фермы, в селе проложен водопровод. С 1978 13 лет по 1991 годы колхозом руководил Александр Дмитриевич Афанасьев. Много добрых дел на его счету: газификация, строительство и благоустройство дорог, жилья, комплекса, дома животноводов, школьной столовой. Школьники старших классов поощрялись туристическими путевками в различные города нашей страны: Москва, Харьков, Севастополь, Владимир, Волгоград, Брест, Минск. Колхоз славился устойчивыми урожаями зерновых культур, стабильно развивающимися свинокомплексом, МТФ, а семеновские свекловоды получали высокие урожаи сахаристых корней. В годы Перестройки колхоз реорганизовался в Акционерное общество «Дружба». С 2000 года общество ограниченной ответственности СХ

Предприятие «Семёновское». Его руководителем является Яков Николаевич Каримов. Достопримечательностью нашего села является красивейшее место – родник «Горенка», который находится в нескольких километрах от села Семеновка, в лесу. Сам родник скрыт от постороннего взгляда, его не увидишь с дороги, но стоит войти под своды деревьев и спуститься по рукотворным ступеням вниз, как взгляду откроется вид, непривычный для здешних мест. Огромный песчаный грот, из самого сердца которого вытекает целебный родник. Здесь очень качественная вода с высоким содержанием серебра. Именно поэтому сюда приезжает так много людей: попить воды, взять ее с собой, чтобы полечиться дома, да и просто – посмотреть на это удивительное место. «Горенка» - очень популярное место, несмотря на то, что легенда, связанная с названием родника, довольно печальная. Когда-то отсюда, с обрыва, горничная бросилась вниз от безответной любви к своему барину. Грустная, но красивая история о любви. Родник «Горенка» включен в «Туристическую тропу» Кинель-Черкасского района, ему присвоен статус – «Памятник природы Самарской области».
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с холодной малоснежной зимой и жарким сухим летом. Среднегодовая температура воздуха — 4,1 °С. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 20,7 °C (абсолютный максимум — 40 °C); самого холодного (января) — −13 °C (абсолютный минимум — −43 °C). Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 469 мм, из которых 297 мм выпадает в период с апреля по октябрь. Снежный покров держится в течение 147 дней.
Часовой пояс

Население 

 На 1 марта 2023 численность населения (постоянных жителей) села Семеновка Кинель-Черкасского района Самарской области составляет 878 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 87 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 104 человека, молодежи от 18 до 29 лет - 105 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 378 человек, пожилых людей от 60 лет - 191 человек, а долгожителей села Семеновка Кинель-Черкасского района Самарской области старше 80 лет - 12 человек.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 45,3 %, женщины — соответственно 54,7 %.
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 85 % из 776 чел.

Примечания 

Населённые пункты Кинель-Черкасского района